Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2006./07., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Izvori 
 RK Kaštela 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2006./07. , pristupljeno 26. svibnja 2016.

Poveznice 
 1. HRL 2006./07.
 3. HRL 2006./07.

2006-07
m-2